Moschen ist

 ein Ortsteil (tschechisch Mošnov), der Gemeinde Bžany (Tschechien), Okres Teplice, Tschechien
 ein Ort in der Gemeinde Strzeleczki/Klein Strehlitz, siehe Moschen

Moschen ist der Familienname von
 Emanuele Moschen (* 1987), italienischer Radrennfahrer
 Lillian Moschen (* 1983), österreichische Journalistin und Fernsehmoderatorin
 Michael Moschen, Jongleur
 Ramiro Moschen Benetti (* 1993), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch: Moshen; eine Variante des Pogos